Harry Jürgensen puede hacer referencia a:
 Harry Jürgensen Rundshagen, diputado chileno
 Harry Jürgensen Caesar, político chileno, padre del anterior